Ljoedmila Gorozjanskaja (Russisch: Людмила Николаевна Горожанская, Ljoedmila Nikolajevna Gorozjanskaja, Wit-Russisch: Людміла Мікалаеўна Гаражанская, Ljoedmila Mikalajewna Harazjanskaja) (Brest, 17 juni 1970) is een baanwielrenster uit Wit-Rusland.

Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in 1994 werd Gorozjanskaja derde in de puntenrace.

Op de Olympische Zomerspelen van Atlanta in 1996 reed Gorozjanskaja op de puntenrace bij het baanwielrennen. Ze eindigde op de zesde plaats.

Wit-Russisch olympisch deelnemer

Wit-Russisch wielrenner